Jettingen (Böblingen), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg (Landkreis Böblingen)
Jettingen (Haut-Rhin), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin